

Araldica
Cacherano – famiglia nobile astigiana
Cacherano di Bricherasio – diramazione della famiglia astigiana a Bricherasio

Persone 
Emanuele Cacherano di Bricherasio – imprenditore italiano
Giovanni Pietro Luigi Cacherano d'Osasco – generale italiano
Policarpo Cacherano d'Osasco – politico italiano
Sofia Cacherano di Bricherasio – pittrice italiana